«Початок після кінця»  (корейською: 끝이 아닌 시작, японською: 最強の王様、二度目の人生は何をする＋？, мандаринською: 三岁开始做王者) — постмодерністський оригінальний сезонний роман Тапас, написаний TurtleMe та проілюстрований Fuyuki23. Наразі він доступний англійською, корейською, японською, тайською, китайською та французькою мовами.

Сюжет 
Король Грей володіє неперевершеною силою, багатством і престижем у світі, яким керують військові здібності. Однак самотність залишається далеко за тими, хто володіє великою владою. Під гламурною зовнішністю могутнього короля ховається оболонка людини, позбавленої мети та волі. Перевтілившись у новий світ, наповнений магією та монстрами, король має другий шанс знову пережити своє життя. Однак виправити помилки свого минулого буде не єдиною проблемою. Під миром і процвітанням нового світу ховається таємна течія, яка загрожує знищити все, над чим він працював, ставить під сумнів його роль і причину народження знову.

Персонажі

Артур Лейвін (головний персонаж) 
Артур Лейвін — головний герой веб роману "Початок після кінця". У своєму попередньому житті він був королем на ім'я Грей, перш ніж перевтілитися в новий світ, на континент Дікатен.

У своєму колишньому світі він жив як король, який стояв на вершині своєї країни з точки зору бойових дій, доки, ймовірно, одного дня його не вбили за допомогою отрути. Проте, проживши чотири роки як Артур Лейвін, він знову прокинувся як Король Грей, наче його не отруїли.

Після реінкарнації в сім'ї Лейвін Грей вирішив, що, на відміну від свого попереднього життя, він буде жити повним життям. Бути коханим і оточений друзями та родиною, яких він був вільним у минулому житті.

Як Король Грей, Артур мав бліде коротке світле волосся. Він мав велику статуру завдяки інтенсивним тренуванням, і його бачили в блідо-жовтому халаті чи туніці з довгими білими штанами, які закінчуються перед його литками, у поєднанні з коричневими сандалями. Під час війни Грея можна побачити в бронекостюмі на все тіло.

Зовнішній вигляд 
Артур, мав коротке каштанове волосся та великі блискучі блакитні очі. У нього було маленьке кругле обличчя, і мати зазвичай одягала його в однотонні тканини. Коли він подорослішав, волосся Артура почало ставати довшим, з коротким чубчиком, що спускався на чоло. У вісім років Артур став вищим, і його волосся значно виросло, простягнувшись за вуха над шиєю. Коли Артур повернувся з Еленора до міста Ксірус у Сапіні, він підстригся, в результаті чого у нього залишилося коротке волосся з довгим чубчиком, що спадає на чоло. Він часто носив однотонні шорти в поєднанні з сорочкою на ґудзиках. Його взуття було зазвичай коричневим, і він вирішив носити довгі шкарпетки, хоча це лише на обкладинці коміксів Tapas. У самих коміксах він часто носив білу сорочку на ґудзиках з краваткою та сірі шорти з коричневими підтяжками. Що стосується взуття, то він одягне чорні туфлі, швидше за все, без шкарпеток.

Як шукач пригод, Артур носить чорну водолазку з довгим рукавом у поєднанні з чорними штанами та черевиками. Він одягнений у вільну світлу сорочку з аргайлу під темно-синю куртку з капюшоном і сірими позначками на рукавах. Його обличчя прикрите білою маскою, що покриває все обличчя, із синьою половиною, надрукованою поруч із отвором для лівого ока. Артур носить чорні рукавички без пальців зі шкірою зубра з шипами з трьома зеленими одноразовими самоцвітами зцілюючих заклинань, вставленими на кісточки пальців. Разом із рукавичками він також носить срібну каблучку на безіменному пальці, яка підходить до червоної каблучки його матері, прикрашеної коштовностями. Він також носить темно-оливковий туристичний рюкзак із зеленим спальним мішком, згорнутим під ним, і двома мечами, прив’язаними з обох боків його талії.

Артур Лейвін, будучи підлітком, був вище середнього зросту, вищий за багатьох дорослих навколо нього, мав каштанове волосся й блакитні очі. Завдяки постійним тренуванням у нього добре складене тіло.

Використовуючи Realmheart, його очі змінюють свій звичайний блакитний колір на колір лаванди, його волосся, яке перетворюється з каштанового на біле, має помаранчеві кінчики та росте за шию. Золоті руни також поширюються по всьому його тілу.

Особистість 
Перевтілення Ґрея в новий світ у ролі Артура дозволило перенести його особистість і спогади, вплинувши на розвиток його нової особистості. Це призвело до того, що він мав дивовижно зрілу особистість протягом усього раннього життя та підліткового віку, часто думав про загальну картину та точно розумів події та вплив таких подій, які відбуваються навколо нього. 

Хоча його логічна зрілість була дуже високою через те, що він прожив уже понад 35 років, через те, як він прожив своє попереднє життя з емоційною «оболонкою» навколо свого розуму, яка заважала йому спілкуватися з будь-ким близько, його емоційна зрілість залишає багато бути бажаним, оскільки він постійно бореться, коли має справу з емоціями, які викликають у нього його новознайдені близькі. Це може призвести до того, що він іноді реагує надмірно та вибухово, коли їм загрожують або піддаються ризику.

Сільві 
Сільві є донькою Сільвії Індрат і Агрони Врітри, а також онукою Кезесс Індрат і Майр. Вона є зв'язком Артура Лейвіна, яку довірила йому її мати Сільвія.

Зовнішній вигляд 
Новонароджена Сільві виглядає як маленьке чорне кошеня, але з лускою. Склера, яка зазвичай біла в очах людини, чорна. Її зіниці — гострі щілини, які зазвичай надають їй загрозливого вигляду, але з тілом, схожим на маленьку котячу тварину, вона виглядає чарівно. Найпомітніша відмінність між Сільвією та Сільвією полягає в тому, що у Сільві є два роги на голові. Він вигинається назовні навколо її голови, а потім загострюється в крапку спереду.

Її голова має форму котячої, але морда трохи загостреніша, в іншому вона така ж. Хвіст Сільві виглядає так само, як хвіст Сільвії. Це хвіст рептилії з двома червоними шипами на кінці. Уздовж хребта є маленькі червоні шипи, які збігаються з кольором очей Сільві. У неї немає крил, але там, де вони будуть розташовані, є дві невеликі горбки. Її живіт не має луски, але виглядає шкірястим.

Тесія Ераліт 
Тесія Ераліт — єдина дочка Алдуїна Ераліта та Меріал Ераліт, колишнього короля та королеви ельфійського королівства Еленір. Вона єдина спадкоємиця престолу, а також подруга дитинства Артура Лейвіна.

Зовнішній вигляд 
У дитинстві Тессія мала довге сиве волосся, що сягало їй за плечі, сріблясте під сонячним світлом. У неї пара круглих, блискучих блакитних очей, розташованих на маленькому блідому обличчі. У неї був маленький завзятий ніс, а риси її обличчя Артур описує як «ретельно виліплені дорогоцінні камені, які виглядали сюрреалістичним, майже фантастичним витвором мистецтва». 

Будучи ельфом з ельфійського королівства Еленір, Тесія мала чіткі загострені вуха, фірмовий знак ельфів. У неї були дві коси, заплетені разом на потилиці, а також дві коси, які звисали за вухами. Вона вирішує носити побілені спідниці або сукні разом із босоніжками без взуття як повсякденний одяг. Під час прогулянок Тесію можна побачити в квітчастих сукнях у поєднанні з маленьким капелюшком від сонця та босоніжками у верхньому одязі. 

Коли вона подорослішала, зачіска Тесії залишилася незмінною, але її обличчя стало стрункішим, а очі — вужчими. Її вуха проколоті, і вона носить пару золотих шпильок. Вона стала набагато жіночнішою, і її інші називають красунею.

Посилання 

 Сайт фандому роману
 Instagram сторінка автора
 Офіційний сайт серії
 Роман на сайті видавництва
 Офіційний Discord сервер

Роман (жанр)
Фантастика
Реінкарнація